Бистрец — название населённых пунктов.

Болгария 
 Бистрец — село в Бургасской области.
 Бистрец — село в Добричской области.